

Patronyme 
 Alexandre Crespel, (1867-1955), fut un homme politique français ;
 Jean-Christophe Crespel, (1972-), est un entrepreneur social français ;
 Cédrix Crespel, (1974-), est plasticien, peintre, photographe et sculpteur français moderne ;
 Emmanuel Crespel, (1703-1775), est un prêtre, un aumônier militaire et un missionnaire français ;
 Henriette Crespel (1874-1958), peintre française ;
 Louis Crespel ou Louis Crespel-Dellisse (1789-1865), est un industriel français ;
 Louis Crespel (Tournai, 1838 – Zanzibar, 1878), est un capitaine de l'armée belge et pionnier dans l'exploration du continent africain pour le compte de Léopold II.

Autres 
 Monument Crespel
 Rue capitaine Crespel

Homonymie
Homonymie de patronyme